Miejski Ośrodek Kultury (MOK) Amfiteatr w Radomiu – instytucja z ponad 35-letnim doświadczeniem, posiadająca największa w Radomiu scenę oraz widownię mieszczącą ponad 6000 osób. Na scenie głównej „Amfiteatru" odbywają się imprezy masowe z udziałem artystów z Polski i zagranicy

W „Kuźni Artystycznej" przy ul. Daszyńskiego 5 organizowane są liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zaś w kawiarni muzycznej przy ul. Parkowe 1 oraz na „Scenie Obozisko" przy ul. Śniadeckich 2 odbywają się kameralne koncerty jazzowe, rockowe, bluesowe, reggae i poezji śpiewanej. „Amfiteatr" organizuje cykl koncertów „Spotkajmy się na Żeromskiego", który w każdy niedzielny wakacyjny wieczór gromadzi przed Urzędem Miejskim w Radomiu kilka tysięcy osób.

Historia 
Początki Amfiteatru sięgają 1978 r., w którym rozpoczęto prace budowlane. Autorami projektu byli mgr inż. Śliża i mgr inż. Stępień. Obiekt budowano siłami mieszkańców Radomia i załóg radomskich zakładów pracy. Amfiteatr oddano do użytku na początku 1980 r. Instytucja nosiła wtedy nazwę Radomski Ośrodek Kultury i pełniła nadrzędną rolę nad Domem Kultury ''Idalin'', Domem Kultury ''Obozisko'' oraz Klubem Środowisk Twórczych ''Łaźnia''.

Pod koniec lat 80. XX w. instytucję zreorganizowano. Radomski Ośrodek Kultury został przekształcony i wyodrębniono z niego przyłączone wcześniej placówki. Amfiteatr, przemianowany na Dom Kultury ''Amfiteatr'', został samodzielną placówką. Ten stan nie trwał długo. Wkrótce, bo w 1995 r., połączono instytucje Dom Kultury ''Obozisko'' i Dom Kultury ''Amfiteatr'', tworząc Miejski Ośrodek Kultury ''Amfiteatr''. Nowa instytucja zaczęła działać od 1 października 1995 r.

W 2012 r. pod zarząd Amfiteatru włączono budynek mieszczący się przy ul. Daszyńskiego 5, który działa pod nazwą „Kuźnia Artystyczna''. Odbywają się w nim liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Znaczącym walorem placówki, różniącym ją od innych w mieście, była duża, przykryta dachem, scena plenerowa i układ amfiteatralny z  6000 miejsc do siedzenia. W przypadku radomskiego amfiteatru  dodatkowym atutem była infrastruktura miejsca. Od początku funkcjonowało zadaszenie sceny, jednak z biegiem lat  forma ta okazała się zbyt ciężka, powodowała osadzanie się i pękanie budynku głównego. Komisyjnie w 1997 r. została podjęta  decyzja o rozbiórce dachu. Od tamtej pory radomski amfiteatr funkcjonował bez zadaszenia sceny.

Jednym z zadań „Amfiteatru”  była integracja środowiska lokalnego. Miejsce takie jak amfiteatr ze swoją okolicą nadawało się do tego najlepiej. Historia koncertów w Amfiteatrze rozpoczyna się w 1980 r., kiedy obiekt został oddany do użytku. Od tego czasu przez scenę Amfiteatru przewinęła się plejada dawnych i obecnych gwiazd polskiej sceny muzycznej, dziennikarskiej i aktorskiej.

Dyrektorzy 
Pierwszym dyrektorem Amfiteatru do 1991 r. była Maria Molga. Pod koniec lat 80. instytucję zreorganizowano. Radomski Ośrodek Kultury został przekształcony i wyodrębniono z niego przyłączone wcześniej placówki. Amfiteatr, przemianowany na Dom Kultury „Amfiteatr'', został samodzielną placówką, a jego dyrektorem, do 1994 r., był Krzysztof Głogowski. Ten stan nie trwał długo. Wkrótce, bo w 1995 r., połączono instytucje Dom Kultury „Obozisko'' i Dom Kultury „Amfiteatr'', tworząc Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr''. Nowa instytucja zaczęła działać od 1 października 1995 r. Dyrektorem Amfiteatru została Donata Trojanowska, która pełniła tę funkcję przez 11 lat. Od 2006 r. funkcję dyrektora pełniła Grażyna Schabowska. Obecnym dyrektorem od 1 czerwca 2016 r. Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” jest Waldemar Dolecki.

Działalność 
 Klub Osób Niepełnosprawnych (KON) – W budynku „Scena Obozisko" działa Klub Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest m.in. zachęcenie osób niepełnosprawnych do rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Radomia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach KON jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz pełnoletniość. Klub prowadzony jest przez MOK „Amfiteatr” oraz MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.
 Kuźnia Artystyczna – głównym celem zajęć w „Kuźni Artystycznej” Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu jest umożliwienie mieszkańcom rozwijania zainteresowań oraz wychowania poprzez sztukę. Człowiek jest z natury twórczy – cechuje go zdolność do dziwienia się, zachwycania, dociekania, stawiania pytań… Chcemy wspierać dzieci, młodzież i dorosłych w tym aspekcie.
 Kawiarnia Artystyczna" – odbywają się kameralne koncerty muzyczne z nurtów: jazz, rock, blues, reagge, operetka, muzyka poważna, poezja śpiewana, a także spotkania okolicznościowe.
 „Scena Obozisko" – cyklicznie organizowane są warsztaty oberkowe, teatralne, rysunkowe i nie tylko. MOK Amfiteatr ma też pod swoimi skrzydłami m.in. Big Band „Mundanę”, zespół rockowy „Renesans” czy Kapelę Podwórkową „Halniacy”, którzy na „Scenie Obozisko” podczas prób doskonalą swój warsztat.
 Świetlica środowiskowa i Koło Seniora, których celem jest m.in. zachęcenie osób niepełnosprawnych do rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Radomia. Klub prowadzony jest przez MOK „Amfiteatr” oraz MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.
 W styczniu 2017 roku w głównej siedzibie Amfiteatru zainaugurowano koncertem nową, kameralną scenę – „Pod 13”. To dawna garderoba gwiazd, obecnie miejsce klimatyczne, w którym odbywają się koncerty, warsztaty, wykłady. Chcemy, by nasi goście wspólnie z nami tworzyli tę przestrzeń, zachęcamy zatem do przynoszenia książek, płyt gramofonowych etc.
 „Amfiteatr" włącza się do imprez organizowanych przez miasto, szkoły, parafie, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, którym pomaga w przygotowaniach, zapewnia stronę techniczną oraz artystyczną. Realizując działania kulturalne dla różnych grup społecznych integrujące we wspólnej zabawie, organizujemy znane i lubiane imprezy cykliczne, takie jak: festyny rodzinne, koncerty charytatywne, turnieje tańca nowoczesnego, pikniki ludowe festyny integrujące społeczność lokalną, czy promujące rodzime zespoły rozrywkowe.
 „Spotkajmy się na Żeromskiego" – cykl koncertów, które odbywają się w każdą niedzielę lata na scenie przed Urzędem Miejskim w Radomiu.
 „Muzyczne Fontanny" – cykl koncertów prowadzony od 2014 roku. W wakacyjne piątkowe wieczory w centrum miasta występują młodzi ludzie: laureaci konkursów i przeglądów muzycznych z Radomia i okolic oraz uznane zespoły muzyczne.
 „Radomskie Dni Godności" – przedsięwzięcie, które jest swoistym świętem osób niepełnosprawnych – zostały zainaugurowane w Radomiu od 2005 roku za sprawą Grażyny Chabowskiej, dyrektor „Amfiteatru". Podczas imprezy odbywają się prezentacje artystyczne, spotkania integracyjne, koncerty oraz uroczysty przemarsz ulicami Radomia.
 „Turniej Słowa" – od 2000 roku. Jest to cykliczny konkurs recytatorski odbywający się zawsze pod koniec roku i mający na celu propagowanie literatury polskiej oraz kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego i doskonalenia umiejętności recytatorskich.
 „Radomskie kadry kultury” – spersonalizowany program szkoleniowy, skierowany do wszystkich zainteresowanych organizatorek i organizatorów życia kulturalnego w Radomiu i powiecie radomskim, zarówno zrzeszonych, jak i freelancerów: pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, animatorów kultury, niezrzeszonych działaczy społecznych, artystów, menedżerów wydarzeń kulturalnych itd.
 Pracownia Nowych Mediów – uczestnicy zajęć mają do dyspozycji 6 profesjonalnie wyposażonych pracowni: newsroom, telewizyjną, dźwiękową, radiową, fotograficzną i animacji. Ponadto hall główny Pracowni jest przestrzenią, która może posłużyć do spotkań uczestników, prac koncepcyjnych nad wspólnymi projektami, ale również jako miejsce, które może stanowić zaplecze dla prac charakteryzatorskich lub prezentacji.

Odznaczenia 
 W 2006 r. placówka została odznaczona medalem BENE MERENTI CIVITAS RADOMIENSIS, który przyznawany jest w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju miasta.
 Dzięki ścisłej współpracy z ZHP „Amfiteatr" uhonorowany Złota Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Polskiego.
 W oparciu o wieloletnią współpracę z Towarzystwem Kultury Teatralnej, jest współorganizatorem eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, co zostało zauważone również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2001 r. MOK "Amfiteatr" w konkursie "Bliżej Teatru" otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego.
 W 2015 r. MOK „Amfiteatr'' otrzymał od IRY niezwykły prezent – Złotą Płytę.

Media społecznościowe 
 Facebook „Amfiteatru"
 Facebook „Kuźnia Artystyczna"
 Instagram „Amfiteatru"
 YouTube „Amfiteatru"

Zobacz też 
Amfiteatr Radom

Przypisy

Bibliografia 
 Monografia pt. „30 lat Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu 1980-2010″. Monografię przygotowała Elżbieta Raczkowska.

Kultura w Radomiu